Linus — Линус, Лайнус, Лин.

 Linus — структурированный язык программирования.
 Linus Entertainment — канадский записывающий лейбл.

См. также 
 Linux — группа операционных систем на основе одноименного ядра.